Grand Army of the Republic Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Grand Army of the Republic Hall (Massachusetts), ID-Nr. 97000438
 Grand Army of the Republic Hall (Minnesota), ID-Nr. 75000995
 Grand Army of the Republic Hall (Pennsylvania), ID-Nr. 80003451

Siehe auch:
 Grand Army of the Republic Memorial Hall